Transformatorenhaus bezeichnet:

 Transformatorenhaus (Baum) im Stadtteil Baum in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen), Genhollander Heide
 Transformatorenhaus Am Merreter Weg im Stadtteil Merreter in Mönchengladbach
 Transformatorenhaus (Hardt)
 Transformatorenhaus (Hilderath)

Siehe auch:
 Trafohaus
 Transformatorenstation
 Transformatorenhäuschen (Anzefahr)